Gemulung (Kerek)
 Gemulung (Pecangaan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing